Die Saison 2013/14 der Regionalliga Südwest war die sechste Spielzeit der Fußball-Regionalliga als vierthöchste Spielklasse in Deutschland.

Sie begann am 26. Juli 2013 und endete am 24. Mai 2014. Die Winterpause unterbrach die Saison vom 9. Dezember 2013 bis zum 20. Februar 2014.

Die SG Sonnenhof Großaspach sicherte sich am 32. Spieltag vorzeitig den Meistertitel und durfte an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga teilnehmen. Dort gelang gegen den VfL Wolfsburg II der Aufstieg. Durch fehlende Beantragung einer Lizenz der zweitplatzierten U23 des SC Freiburg sicherte sich auch die U23 des 1. FSV Mainz 05 die Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Mainz setzte sich gegen die TSG Neustrelitz durch und stieg auf. Dadurch konnte Wormatia Worms die Klasse halten. Absteigen musste der SC Pfullendorf. Ebenso verließ die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt die Liga, da sie zum Saisonende aufgelöst wurde. Der SSV Ulm 1846 beantragte die Insolvenz und stand daher als Absteiger fest. Der KSV Baunatal profitierte von der Insolvenz und konnte die Klasse halten.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2013/14 waren folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Absteiger aus der 3. Liga 2012/13:
 Kickers Offenbach
 der Unterlegene der Aufstiegsspiele zur 3. Liga in der Saison 2012/13:
 KSV Hessen Kassel
 die verbleibenden Teams aus der Regionalliga Südwest 2012/13:
 Eintracht Frankfurt II, SC Freiburg II, SG Sonnenhof Großaspach, TSG 1899 Hoffenheim II, FC 08 Homburg, 1. FC Kaiserslautern II, TuS Koblenz, 1. FSV Mainz 05 II, SV Waldhof Mannheim, SC Pfullendorf, Eintracht Trier, SSV Ulm 1846, Wormatia Worms
 der Aufsteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg 2012/13:
 SpVgg Neckarelz
 der Aufsteiger aus der Hessenliga 2012/13:
 KSV Baunatal
 der Aufsteiger aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2012/13:
 SVN Zweibrücken

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die 3. Liga:
Für den Aufstieg in die 3. Liga waren der Meister und der Vizemeister für die Teilnahme an den Aufstiegsspielen sportlich qualifiziert.
 Abstieg aus der Regionalliga Südwest:
Am Ende der Saison stiegen die beiden Letztplatzierten in jedem Fall in die Oberliga ab. In Abhängigkeit von den Regionalligaaufsteigern und von den Absteigern aus der 3. Liga kann es bis zu drei weitere Absteiger geben. Eintracht Frankfurt II meldet seine Mannschaft nach dieser Saison von dem Spielbetrieb ab. Folglich hätte es einen direkten Absteiger weniger gegeben. Nach dem Abstieg des 1. FC Saarbrücken und der SV Elversberg aus der 3. Liga erhöhte sich die Anzahl der Direktabsteiger wieder auf die Plätze 16, 17 und 18.

 Aufstieg in die Regionalliga Südwest:
Die drei Meister der Oberligen Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz/Saar und der Sieger einer Relegationsrunde stiegen auf.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

Regionalliga 2013
2013